Echte personen
Max (voornaam)
Max (striptekenaar), Spaans striptekenaar
Adolphe Max, Belgische politicus en burgemeester
Maxje (rapster), schuilnaam van Nederlandse rapper en vlogger

Fictieve personen
Max (Disney), personage uit de Disneyfilm De kleine zeemeermin
Max (Pokémon), stripfiguur

Films
Max (1994), Vlaamse film uit 1994
Max (2002), Amerikaanse film uit 2002
Max (Brits-Canadees-Hongaarse film 2002), internationale film uit 2002
Max (korte film uit 2002), Amerikaanse korte film uit 2002  
Max (2005), Nederlandse film uit 2005
Max (2015), Amerikaanse film uit 2015
Max (2016), Amerikaanse film uit 2016 

Motor- en automerken
Max (automerk), Nederlands automerk
Max (Berlijn), Duits historisch motorfietsmerk
Max (Duitsland), Duits motorfietsmerk
Max (Frankrijk), Frans historisch automerk
Max (Groot-Brittannië), Brits historisch motorfietsmerk
Max (Levallois), Frans historisch motorfietsmerk

MAX
Omroep MAX, Nederlandse (publieke) omroeporganisatie 
MAX Success Sports, Chinese wielerploeg
MAX Machine, homecomputer van Commodore

Overige
Max (bier), Belgisch fruitbier
Max/MSP, Max, grafische ontwerpomgeving voor muziek, audio en multimedia
tg Max., theatergroep uit Delft
Max (lied), nummer van Paolo Conte
Max (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten
Min en max, de functie max geeft de maximale waarde van de argumenten aan

Zie ook
Maxx (doorverwijspagina)
Maximum (doorverwijspagina), afgekort tot max